Малая Мартыновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Малая Мартыновка — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.

Украина 
 Малая Мартыновка — село в Лутугинском районе Луганской области.

См. также 
 Мартыновка